Из 50 национальных парков Индонезии 6 являются объектами Всемирного наследия, 6 — биосферными заповедниками и 3 — водно-болотными угодьями международного значения по Рамсарской конвенции. 
Первые 5 парков получили свой статус в 1980 году. Их число постоянно росло и к 2003 году достигло 41. В 2004 году были созданы 9 новых парков, тем самым их число возросло до 50.

Ява

Калимантан

Малые Зондские острова

Суматра

Сулавеси

Молуккские острова и Новая Гвинея

Ссылки  
 Официальный список национальных парков Индонезии 

Национальные парки Индонезии
Индомалайя